Salgado (comida) —  aperitivo servido em festas 
Salgadinho (cantor) —  ex-membro do grupo Katinguelê

Topônimos

 Salgadinho (Paraíba) —  município do estado da Paraíba
 Salgadinho (Pernambuco) —  município do estado de Pernambuco 
 Salgadinho (Olinda) —  bairro do município de Olinda, no estado de Pernambuco  

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de epônimos